Glashofen ist ein Ortsname;
 Glashofen, Dorf der Stadt Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Glashofen (Feuchtwangen), Weiler der Stadt Feuchtwangen im Landkreis Ansbach, Bayern
 Glashofen (Oberrot), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Oberrot im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Glashof